Новоукра́инка () — село, Светлогорский сельский совет, Криничанский район, Днепропетровская область, Украина.

Население по данным 1990 года составляло 40 человек.

Село ликвидировано в 1992 году .

Село находилось на расстоянии в 1,5 км от сёл Егоровка и Владимировка.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Криничанского района